Saint-Florent (Còrsega), municipi al nord-oest de l'illa de Còrsega (departament de l'Alta Còrsega, França) 
 Saint-Florent (Loiret), municipi al departament del Loiret (regió de Centre - Vall del Loira, França)
 Saint-Florent-sur-Auzonnet, municipi al departament del Gard (regió d'Occitània, França)
 Saint-Florent-des-Bois, municipi al departament de la Vendée (regió del País del Loira, França)
 Saint-Florent-sur-Cher, municipi al departament del Cher (regió de Centre - Vall del Loira, França)
 Saint-Florent-le-Vieil, municipi al departament del Maine i Loira (País del Loira)
 Batalla de Saint-Florent-le-Vieil (1793)
 Cantó de Saint-Florent-le-Vieil, antiga divisió administrativa al districte de Cholet del departament de Maine i Loira (França)
 La Chapelle-Saint-Florent, municipi al departament de Maine i Loira (País del Loira)